Als Schule bezeichnet man in der Musik meist eine bestimmte musikalische Stilrichtung, wie

 Hamburger Schule
 Mannheimer Schule
 Erste Berliner Liederschule
 Berliner Schule (Arnold Schönberg)
 Berliner Schule (Elektronische Musik)
 Düsseldorfer Schule
 Neapolitanische Schule
 Niederländer Schule
 Römische Schule
 Venezianische Schule
 Wiener Schule (Vorklassik)
 Wiener Schule (Moderne)

Oft wird auch der nationale Stil einer Epoche gekennzeichnet wie

 Italienische Schule (Musik) 
 Französische Schule (Musik)

Siehe auch 
 Nationale Schule

!